Тизенга́узен (), также Тизенгауз  — немецкая фамилия.

Тизенгаузен 
Тизенгаузены — графский и баронский род в Российской империи.

 барон Тизенгаузен, Антон Иванович (1752—1830) — шеф Нарвского гарнизонного полка, генерал от инфантерии в отставке.
 барон Тизенгаузен, Богдан Карлович (1786—1854) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; участник Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813—1814 гг.
 
 граф Тизенгаузен, Виктор Александрович (1842—1907) — обер-прокурор гражданского кассационного департамента Сената, сенатор, тайный советник.
 
 барон Тизенгаузен, Ганс Дидрих фон (1913—2000) — немецкий офицер-подводник.
 барон Тизенгаузен, Генрих Юльевич (1843—1914) — член Государственного совета, камергер.
 Тизенгаузен, Герхард фон (1878—1917) — архитектор, автор около 45 домов в Риге.
 Тизенгаузен, Густав Иванович — Георгиевский кавалер.
 Тизенгаузен, Дарья Фёдоровна (в замужестве Фикельмон; 1804—1863) — внучка фельдмаршала Кутузова, дочь Е. М. Хитрово, хозяйка литературного салона.
 барон Тизенгаузен, Дмитрий Орестович (1872—1937) — оренбургский и вятский вице-губернатор.
 
 графиня Тизенгаузен, Екатерина Фёдоровна (1803—1888) — внучка фельдмаршала М. И. Кутузова, камер-фрейлина.
 Тизенгаузен, Елизавета Михайловна (более известна под фамилией Хитрово; 1783—1839) — дочь М. И. Кутузова, хозяйка известного петербургского салона.
 граф Тизенгаузен, Иван Андреевич (?—1815) — обер-гофмейстер; кавалер ордена Святого Александра Невского.
 Тизенгаузен, Карл фон (1788—1849) — лифляндский юрист, президент Общества истории и древностей Остзейских губерний.
 Тизенгаузен, Карл Егорович (1802—1887) — Георгиевский кавалер; генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1828—1829 гг.
 
 
 граф Тизенгаузен, Пётр Павлович (1815—1860) — однокашник и приятель М. Ю. Лермонтова, участник Кавказской войны.
 Тизенгаузен, Роман Романович — Георгиевский кавалер.
 граф Тизенгаузен, Фёдор Иванович (1782—1805) — флигель-адъютант в свите Его Императорского Величества Российской Императорской армии.
 Тизенгаузен, Фаддей Яковлевич — Георгиевский кавалер.
 барон Тизенгаузен, Эммануил Павлович (1881—1940) — российский исследователь Арктики.
 барон Тизенгаузен, Яков Христофорович — Георгиевский кавалер (премьер-майор; № 317; 26 ноября 1780 — за выслугу лет).

Тизенгауз 
 Тизенгаузы — ветвь того же рода, переселившаяся в Литву.